Aceasta este o listă de publicații din județul Maramureș:

 Gazeta de Maramureș, http://www.gazetademaramures.ro
 Glasul Maramureșului, glasulmaramuresului.ro, glasul.ro
 Graiul, http://www.graiul.ro
 Informația Zilei de Maramureș, http://www.informatiazilei.ro
 Informația Zilei de Maramureș ( Informația Zilei de Satu-Mare ), http://www.informatia-zilei.ro
 Maramureșul Istoric, http://www.maramuresul-istoric.ro 
 Familia Română - revistă de cultură și credință românească - 
 Ziua de Nord Vest 

 Cultură
 Marmația literară 

 Publicitate, anunțuri
 Piața de Maramureș, http://www.piata-mm.ro 

 Publicații online
 eMaramureș, http://www.emaramures.ro, http://www.emm.ro
 http://www.stirimm.ro 
 http://www.infomm.ro
 http://ziarmm.ro
 http://www.baia-mare-online.ro 
 http://www.alfanews.ro 
 http://www.maramedia.ro
 http://www.actualmm.ro
http://www.cronicaviseuana.ro

 Publicații din Sighetu Marmației
 Sighet Online, http://www.sighet-online.ro

Note

Lectură suplimentară 
 Din istoria presei românești: "Graiul Maramureșului" : Sighet, 1932 - 1940, Adrian Marchiș, Editura Societății Culturale Pro Maramureș "Dragoș Vodă", 2002

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Maramureș
Publicații